Охтинский мост:

 Охтинский мост — проектное название Большеохтинского моста.
 Охтинский мост (КАД) — рабочее название Ржевского путепровода.
 Охтинский мост № 1а — название Объездного моста через Охту до 1997 года.
 3-й Охтинский мост — название Большого Ильинского моста через Охту с 1950-х годов до 1997 года.
 5-й Охтинский мост — название Челябинского моста через Охту до 1997 года.

См. также 
 Большеохтинский мост
 Малоохтинский мост
 Охтинская улица